A diván jelentése törökül tanács, gyülekezés, elsősorban pedig államtanács. Az államtanácsnak régebben tagjai voltak a vezírek, hadbírók és miniszterek. A Diván elnöke a nagyvezír volt. Divánjuk, vagyis tanácsuk volt még a helytartó pasáknak, a kapudán pasának és a janicsár agáknak is.

Típusai 
 afak diváni, szó szerint láb, vagyis álló tanács, főleg háborúk idejében,
 galaba diván, a sokaság tanácskozása, közgyűlés,
 hász diván, amelyen csakis az előkelők, vagyis a miniszterek vettek részt,
 diváni humájun, császári tanácskozás, vagyis a padisah elnöklete alatt folyó titkos tanács,
 diváni hárb, haditanács, 
 diváni kálemi, az a hivatalos helyiség, ahol a nagyvezír rendeletei készülnek,
 diván durmak, tanácsot állni, vagyis tanács előtt megjelenni. Főleg alantasabb hivatalnokokra, szolgákra alkalmazták, akik mellükön összetett kézzel hallgatják meg azok parancsait.

A tanácsterem neve diván háne, háború idejében esetleg sátor is lehetett. 

A diván szó mai modernebb értelme: törvényszék, ítélőszék. Diván afendiszi, a tanács efendije, az a hivatalnok, aki titkári minőségben akár a miniszterek, akár a kerületi kormányzók (váli) mellett működik.

Oszmán Birodalom